Meyer-Hanno ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Meyer-Hanno (1932–2006), deutscher Opernregisseur, Schwulenaktivist und Mäzen
 Hans Meyer-Hanno (1906–1945), deutscher Musiker, Kabarettist und Schauspieler
 Irene Meyer-Hanno (geboren als Irene Sager; 1899–1983), deutsche Pianistin, Klavierlehrerin und Korrepetitorin am Theater